Les  Diaporthomycetidae constituent une sous-classe des Sordariomycetes. Le groupe est monophylétique et est fondé essentiellement sur des critères de biologie moléculaire.

Description 
Les Diaporthomycetidae, selon une publication de 2015 sont constitués de dix ordres : ceux des Annulatascales, Calosphaeriales, Coniochaetales, Cordanales, Diaporthales, Jobellisiales, Magnaporthales, Ophiostomatales, Togniniales, Trichosphaeriales qui présentent les caractéristiques suivantes :
Les périthèces orange, bruns ou noirs sont formés dans ou sur des stromas de couleur sombre. L'anneau apical des asques n'est pas amyloïde. Selon les espèces, dans les formes anamorphes, les conidies sont formées dans des pycnides ou des acervules mais également sur de simples conidiophores.

Systématique 
Les Diaporthomycetidae sont une des cinq sous-classes des Sordariomycetes avec les Sordariomycetidae, les Lulworthiomycetidae, les Meliolomycetidae et les Xylariomycetidae. Une étude de 2015 a établi le cladogramme des dix ordres de la sous-classe comme suit :

Sources

Références taxonomiques 
 

Sordariomycetes
Sous-classe de champignons (nom scientifique)